Niemcy:
 Hoppstädten – dzielnica gminy Hoppstädten-Weiersbach w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Hoppstädten – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Kusel